POST – test poprawności działania podstawowych podzespołów komputera
 POST – metoda przesyłania danych w Hypertext Transfer Protocol

Zobacz też 
Post (ujednoznacznienie)